Miejscowości w Polsce:
 Podskarbice Królewskie
 Podskarbice Szlacheckie